Rhododendron 'Casanova' — сорт вечнозелёных рододендронов гибридного происхождения.

Биологическое описание 
В возрасте 10 лет высота растений около 120 см.

Листья эллиптические, тёмно-зелёные, блестящие, 100×55 мм.

Соцветие несёт около 12—14 цветков.

Цветки воронковидные, 45×55 мм, внутри бледно жёлтые, снаружи желтовато-розовые. Пятно на внутренней стороне верхнего лепестка ярко-оранжево-жёлтое. Аромат отсутствует.

В культуре 
Выдерживает понижения температуры до −32 ºC.

Происхождение

Болезни и вредители

Потомки
 'Banana Republic'	Trautmann C., 1996 =('Casanova' x 'Barbara Cook'	)
 'Christina Dee' Doppel J., 1995 = ('Casanova' x 'Wyandanch Pink')	
 'Coral Dancer' Barlup Jim, 2014	=(Rhododendron 'Coral Blossom' x 'Casanova')	
 Без названия Looye Jack, 1994 =	('Jo Ann Newsome' x 'Casanova'	)
 'Misty Memory' Trautmann C., 1994	=('Casanova' x 'Goldsworth Orange')	
 Без названия Looye Jack = ('Papaya Punch' x 'Casanova'	)
 'Philip Dee' Doppel J., 1995	=('Casanova' x 'Peter Alan')
 Без названия Hinton D.N. = ('Sandra Hinton' x 'Casanova')

Примечания 

Casanova